Partito della Costituzione (حزب الدستور, Ḥzb al-Dstwr, Hizb el-Dostour) – partito politico egiziano
 Partito della Costituzione (Konstitutsioonierakond) – partito politico estone
 Partito della Costituzione (Constitution Party) – partito politico statunitense